Pschu is een bergdorp in het district Soechoemi van Abchazië, een betwiste regio aan de kust van de Zwarte Zee. Er woonden 150 mensen in 2005, vooral etnische Russen.

Het dorp werd bewoond door de stam van de Abazijnen. Zij gaven zich in 1864 over aan de Russen in de Kaukasusoorlog en vluchtten naar Muhajir in Turkije, waarbij een groot deel stierf van honger en malaria.
Pschu was de enige nederzetting in de Transkaukasus die bezet werd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog gedurende Operatie Edelweiss in de herfst van 1942.

Het dorp ligt in de vallei tussen de Grote Kaukasus en de Bzyb-bergketen. De river Bzyb en enkele zijrivieren stromen nabij het dorp. Een kleine waterkrachtcentrale voorziet het dorp van stroom. Pschu heeft ook een vliegveld met een landingsbaan in gras, vooral voor toeristen.

Er staan verschillende dolmens en ook de ruïnes van een middeleeuws fort. De nabijgelegen berg Inal-kuba (Pschu-Nycha) van 1290 m hoog is een van de zeven heilige plaatsen van de Abchaziërs.

Plaats in Abchazië